Okręty US Navy o nazwie USS „Susanne”

 USS „Susanne” (SP-411) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 USS „Susanne” (SP-832) było proponowaną nazwą i oznaczeniem dla jednostki, którą rozważano wcielić do US Navy w czasie I wojny światowej. Jednak nigdy do tego nie doszło. 
 USS „Suzanne” (SP-510) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1918.

Susanne